

Patronyme 

 Édouard-Léonor Havin (1755-1829), homme politique français.
 Léonor-Joseph Havin (1799-1868), fils du précédent, homme politique français.

Voir aussi 
 Havinnes